

Patronymes 
Pospelov (masculin ; ) ou Pospelova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Piotr Pospelov (1898-1979), homme politique soviétique
 Svetlana Pospelova (1979-), athlète russe spécialiste du sprint et du 400 m

Patronyme russe